Bosnië-Herzegovina
 Bare (Busovača), een plaats in de gemeente Busovača in Bosnië-Herzegovina
 Bare (Goražde), een plaats in de gemeente Goražde in Bosnië-Herzegovina
 Bare (Hadžići), een plaats in de gemeente Hadžići in Bosnië-Herzegovina
 Bare (Jajce), een plaats in de gemeente Jajce in Bosnië-Herzegovina
 Bare (Konjic), een plaats in de gemeente Konjic in Bosnië-Herzegovina
 Bare (Posušje), een plaats in de gemeente Posušje in Bosnië-Herzegovina
 Bare (Rudo), een plaats in de gemeente Rudo in Bosnië-Herzegovina
 Bare (Visoko), een plaats in de gemeente Visoko in Bosnië-Herzegovina

Montenegro
 Bare (Kolašin), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Kolašin
 Bare (Nikšić), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Nikšić
 Bare (Šavnik), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Šavnik

Nederland
 Een andere benaming voor het Nederlandse gehucht Bahr in de huidige gemeente Zevenaar, in de Nederlandse provincie Gelderland

Servië
 Bare (Despotovac), een plaats in de Servische gemeente Despotovac
 Bare (Knić), een plaats in de Servische gemeente Knić
 Bare (Kraljevo), een plaats in de Servische gemeente Kraljevo
 Bare (Novi Pazar), een plaats in de Servische gemeente Novi Pazar
 Bare (Požarevac), een plaats in de Servische gemeente Požarevac
 Bare (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje
 Bare (Rekovac), een plaats in de Servische gemeente Rekovac
 Bare (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica

Overig
 Bare (musical), een Amerikaanse musical uit 2000
 Bare (film), een film uit 2015 van Natalia Leite

Zie ook